Кубок мира по хоккею с мячом 2012 — турнир по хоккею с мячом, который прошел 10—13 октября 2012 года, в шведском городе Сандвикене. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 16 команд: 9 из Швеции, 6 из России и 1 из Финляндии. Команды были разбиты на четыре группы.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Матчи по итогам группового раунда

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Турнирная таблица на портале Спорт-Экспресс

Кубок мира по хоккею с мячом
2012 год в хоккее с мячом